
Molekulska formula -{C6H12O}- se može odnositi na:

 Cikloheksanol
 Heksanal
 cis-3-Heksen-1-ol
 Metil izobutil keton
 Oksepan
 Pinakolon
 3-Metil-2-pentanon